Соревнования по водному поло на летних Азиатских играх 1974 проходили во Дворце спорта Арьямехр с 2 по 7 сентября 1974 года.

Общий медальный зачёт

Турнир

Ссылки 
 Men Water Polo Asia Games 1974 Tehran (IRI) 02-07.09 — Winner Iran

1974
1974 год в водном поло